Rümker är ett efternamn. som burits av bland andra:

 Karl Rümker (1788–1862), tysk astronom
 George Rümker (1832–1900), tysk astronom
 Kurt von Rümker (1859–1940), tysk agronom

Se även 

 Mons Rümker, vulkan på månen

Tyska efternamn